Marco Emílio Lépido, cônsul em 232 a.C. 
 Marco Emílio Lépido, pretor em 218 a.C., filho do anterior.
 Marco Emílio Lépido, cônsul em 187 e 175 a.C., censor em 179 a.C., filho do anterior.
 Marco Emílio Lépido, cônsul em 158 a.C., sobrinho do anterior.
 Marco Emílio Lépido Porcina, cônsul em 137 a.C.
 Marco Emílio Lépido (cônsul em 126 a.C.), cônsul em 126 a.C. e irmão do anterior.
 Marco Emílio Lépido, cônsul em 78 a.C., pai do homônimo triúnviro.
 Marco Emílio Lépido, cônsul romano em 46 a.C.  Fez parte do Segundo Triunvirato. 
 Marco Emílio Lépido, filho do anterior, executado por conspirar contra Otaviano.
 Marco Emílio Lépido, cônsul em 6 d.C.
 Marco Emílio Lépido, esposo de Júlia Drusila, irmã de Calígula.

Desambiguações de antropônimos